Bjarni Benediktsson (1908–1970) – islandzki polityk, przewodniczący Partii Niepodległości 1961–1970, premier Islandii 1963–1970
 Bjarni Benediktsson (ur. 1970) – islandzki polityk, przewodniczący Partii Niepodległości od 2009, premier Islandii w 2017